Шучи может означать:
 Шучи — месяц в индийском календаре.
 Шучи — деревня в Сысольском районе Республики Коми.